Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 249001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 18 maja 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

249001-249100

249101-249200

249201-249300

249301-249400

249401-249500

249501-249600

249601-249700

249701-249800

249801-249900

249901-250000

Przypisy 

Lista planetoid 249001-250000